ASP steht für:
 (2848) ASP, Asteroid
 Alte Sozialdemokratische Partei Deutschlands (ASPD) oder Alte Sozialdemokratische Partei Sachsens (ASPS)
 ASP (Band), deutsche Rockband
 AC Sparta Praha (Radsportteam) (UCI-Code)
 Active Server Pages, Servertechnik (mit der Dateinamenserweiterung .asp)
 Acylation stimulating protein, Hormon des Fettstoffwechsels
 Advanced Simple Profile, Teil des Videokomprimierungsstandards MPEG-4, siehe MPEG-4 #Videodekodierung
 Afrikanische Schweinepest, anzeigepflichtige Tierseuche
 Afro-Shirazi Party, ehemalige Partei auf Sansibar
 Alpha Sports Productions, ehemaliger australischer Automobilhersteller
 Ambulante Sozialpsychiatrie, in Norddeutschland Hilfsdienst für Menschen mit geistiger oder seelischer Behinderung nach SGB IX bis XII
 American School of Paris, internationale Schule in Paris
 Amnesic shellfish poisoning, die toxische Wirkung essbarer Meerestiere, siehe Muschelvergiftung
 Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht in Teisendorf (Oberbayern), siehe Bayerische Forstverwaltung #Organisation
 Anti-Schock-Performance bei CD-Playern
 AppleTalk Session Protocol, Protokoll zum gesicherten Datentransport
 Application Service Provider, Dienstleister für Computeranwendungen über das World Wide Web
 Arbeitskreis Außen- und Sicherheitspolitik der CSU
 Archäologisches Spessartprojekt, eingetragener Verein mit Sitz in Aschaffenburg und gleichzeitig Institut der Universität Würzburg
 Artenschutzprüfung, Verfahren zur Bewertung von Flora- und Faunaauswirkungen
 Association of Shareware Professionals, Vereinigung von Shareware-Autoren
 Association of Surfing Professionals, Vereinigung von Surfern
 Assoziation Schweizer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, Schweizer Fachorganisation 
 Astronomical Society of the Pacific, astronomische Gesellschaft
 Aufbauseminar für punkteauffällige Kraftfahrer, eine Möglichkeit, Punkte im Verkehrszentralregister abzubauen
 Automobile Steuerzahler-Partei, ehemalige deutsche Partei
 Autosaobraćajno poduzeće, Ursprungsbezeichnung des kroatischen Transportunternehmens Čazmatrans
 Australian Sex Party, vormaliger Name der australischen Reason Party
 AirSprint (ICAO-Code), kanadische Flugzeug-Teilhabegesellschaft
 Flughafen Alice Springs (IATA-Code), Flughafen bei Alice Springs in Australien

Asp steht für:
 Asp (Rakete), US-amerikanischer Raketentyp
 Asp (Dänemark), Ortschaft in der Struer Kommune in Dänemark
 Asp AG, Ortschaft der Gemeinde Densbüren, Kanton Aargau, Schweiz
 Asparaginsäure (Dreibuchstaben-Code), eine α-Aminosäure

Asp ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Asp (* 1946), schwedische Artdirectorin und Szenenbildnerin
 Ingvar Asp (* 1938), schwedischer Gewichtheber
 Pär Asp (* 1982), schwedischer Fußballspieler

asp steht für:
 Auto Service Praxis, Fachzeitschrift im Bereich der Automobilwirtschaft
 Algerische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), eine der französischen Gebärdensprachen

a s p steht für:
 Arzt spital pflege, Gesundheitsmagazin

.asp steht für:
 Dateinamenserweiterung für Dateien von Active Server Pages

Abkürzung